Pierre de Grenoble, surnom de Pierre Baquelier, prêtre originaire de La Buissière et éditeur parisien de la Renaissance (1504).
 Pierre de Grenoble, chanson populaire du Dauphiné (fin du ).
 Pierre de Grenoble, album de Gabriel & Marie Yacoub (1973).